Фридрих Генрих Альбрехт Прусский (; 4 октября 1809, Кёнигсберг — 14 октября 1872, Берлин) — принц Прусский. Пятый сын Фридриха Вильгельма III и Луизы Мекленбург-Стрелицкой, брат Фридриха Вильгельма IV и Вильгельма I. Родился во время ссылки прусской королевской четы в Восточной Пруссии после поражения Пруссии от Наполеона.

Биография 
Получив основательное военное образование, он поступил на службу в прусскую армию в 1819 году в чине подпоручика в 1-й гвардейский пехотный полк.

В двадцать лет перешёл на службу в кавалерию и с 16 июня 1871 года в чине генерал-полковника был главным начальником этой части. Под его командованием прусская кавалерия приобрела замечательную выправку и развитие. В 1842 году он совершил путешествие на Кавказ и принял из Ставрополя участие в большой экспедиции против горцев. Когда же начальник экспедиции, упав с лошади, был убит, то принц Альбрехт принял начальство над войском и довёл экспедицию до конца, за что пользовался большим уважением императора Николая I. 30 августа 1826 года был награждён орденом Св. Андрея Первозванного.

В войне с датчанами 1864 года принц Альбрехт принимал участие, состоя в штабе фельдмаршала Врангеля, но не командуя отдельной частью. В австро-прусской войне 1866 года он командовал кавалерийским корпусом Первой прусской армии, добровольно став под начальство младших по старшинству генералов, и участвовал в битвах при Мюнхенгреце, Гитчине и Кениггреце.

Во Франко-прусскую войну 1870-71 годов принц командовал 4-й кавалерийской дивизией, состоявшей из 6 полков и вошедшей в начале в состав Третьей германской армии, занял Шалонский лагерь и первым заметил отступление в сформировавшейся армии Мак-Магона к Мецу, чем была вызвана, главным образом, мысль дать решительное сражение при Седане. Впоследствии он принимал деятельное участие в разных сражениях под начальством генерала фон дер Танна, великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца II и принца Фридриха-Карла против Луарской армии у Орлеана и Артенея и в трудном зимнем походе. Вследствие такой напряженной деятельности он был поражен апоплексическим ударом и скончался от вторичного удара.

Перед смертью был произведен в день триумфального вступления войск в Берлин в чин генерал-полковника (в должности генерал-фельдмаршала), а 18 октября 1870 года. Кроме того, 10 октября 1870 года император Александр II пожаловал принцу Альбрехту орден св. Георгия 3-го класса (№ 516 по кавалерским спискам)

Семья 
Принц Альбрехт был женат два раза. Первым браком 14 сентября 1830 года сочетался с нидерландской принцессой Марианной, дочерью короля Виллема I, с которой развёлся 28 марта 1849 года. В этом браке родились:
 Шарлотта (1831—1855), замужем за Георгом II, герцогом Саксен-Мейнингена;
 Альбрехт (1837—1906), в 1873 году женился на принцессе Марии Саксен-Альтенбургской (1854—1898);
 Александрина (1842—1892), замужем за Вильгельмом Мекленбург-Шверинским.
Вторым, морганатическим браком 13 июня 1853 года Альбрехт сочетался с дочерью генерала Густава фон Рауха Розалией, возведённой в графское достоинство под именем графини Гогенау и скончавшейся 6 марта 1879 года в замке Альбрехтсберг в Лошвице близ Дрездена. Во втором браке родились графы Гогенау Вильгельм (1854—1930) и Фридрих (1857—1914), не причисляемые к дому Гогенцоллернов в силу своего происхождения.

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869
 

Гогенцоллерны
Похороненные в мавзолее Шарлоттенбургского дворца

Принцы Пруссии